Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд  2011 — турнир по хоккею с мячом, который прошёл 14—16 октября 2011 года, в шведском городе Эдсбюне.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 12 команд: 9 из Швеции, 2 из России и 1 из Финляндии. Команды были разбиты на две группы. Игры проводились в формате: 2 тайма по 30 минут.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Матчи по итогам группового раунда

Матчи за занятие более высоких мест

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
  Официальный сайт турнира

Кубок мира по хоккею с мячом
2011 год в хоккее с мячом